Östasiatiska mästerskapet i fotboll 2019 var det åttonde östasiatiska mästerskapet och avgjordes mellan 10 och 18 december 2019 i Sydkorea. Turneringen vanns av  före .

Kvalspel

Gruppspel

Tabell

Matcher

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

2019
2019 i Sydkorea
Fotbollsåret 2019